Даждь — содружество авторов и исполнителей песен в жанре, определяемом организаторами как «поэтический рок» или «русский некоммерческий рок», а, если быть точнее, фолк-рок с «примесью» бардовской песни или блюза. Организатор — Дмитрий Студеный. Начиная с 2002 года одним из принципов содружества становится ориентация творчества участников на христианскую православную культуру России.

Фестиваль «Даждь» 
Фестиваль «Даждь» — ежегодная серия концертов в Москве, организуемая содружеством. Фестивали проводятся
с 1998 года. Первые четыре фестиваля (1998—2001 годов) имели собственные названия, четвёртый назывался «Даждь», после чего каждый следующий считается главой фестиваля «Даждь» и имеет собственное название главы.

Названия фестивалей (глав) 
 1998 Складень
 1999 За жизнь поэтов
 2000 Посолонь
 2001 Даждь
 2002 Дарево
 2003 Крупицы
 2004 Сотворчество
 2005 Фавор
 2006 Сорадники

Концерты, организуемые содружеством 
Кроме концертов фестиваля «Даждь», содружество организует и другие концерты участников. Основная площадка содружества — Центр Культуры «Гармония» (до 2013 г. это место называлось гос.клуб «Факел»). Также концерты проводились в клубе «Форпост», Музее В. В. Маяковского, в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани и других городах России.

Некоторые участники 
 Алексей Вдовин, группа «НедРа»
 Сергей Канунников, группа Возвращение
 Дмитрий Студёный, группа «Даждь»
 Юлия Теуникова
 Павел Фахртдинов, группа «Пси»
 Энн Оксо
 Александр Логунов;
 Липатов Максим, группа Беловодье;
 Юлия Тузова;
 Константин Золотарёв;
 Артём Белов.
 Анастасия Дубова

Студия «Сотворчество» 
Студия любителей поэтического рока «Сотворчество» — мероприятие, на котором любой новый для Даждь-Содружестве автор-исполнитель или рок-группа в акустическом составе может познакомить со своим творчеством на «часе знакомств с новым творчеством», а далее выступить с несколькими песнями в концертной обстановке и пообщаться с коллегами (при условии неиспользования в песнях ненормативной лексики и отсутствия чересчур негативного содержания).
 Обычный формат проведения: с 17 до 17.30-45 - знакомство с новым творчеством; с 18 до 21 ч. - собственно студия в форме акустического концерта с подзвучкой, проводится в два круга: участники могут спеть по 2 песни в каждом. Участниками могут стать те, кто уже был а знакомстве и получил добро на выступление на Сотворчестве. Участники заранее заявлются для участия в студии. После 21ч.обычно проводится обсуждение и обмен впечатлениями по итогам всего вечера. "Сотворчество" проводится ежемесячно в один из воскресных вечеров (обычно в 20-х числах) в течение концертного сезона в Центре культуры "Гармония" (экс-клуб "Факел").

Альманах «Паруслов» 
«Паруслов» — самиздатовский альманах, выпускаемый содружеством «Даждь». Содержит стихи участников сообщества, интервью с участниками, статьи о русском роке и на прочие темы.

Клуб «Факел». ЦК «Гармония» 
Основной концертной площадкой содружества «Даждь» до 2013 года являлся государственный клуб «Факел». С 2013 года это место поменяло название и вывеску — теперь это филиал-отделение Центра культуры «Гармония». Для простоты: ЦК «Гармония». Адрес остался прежний: Москва, Ленинградское ш., дом 9 к. 1.

Ссылки 
 Официальный сайт сообщества Даждь
 Список всех участников фестиваля Даждь по алфавиту
 Список всех участников фестиваля Даждь по годам
 
  — сообщество, посвящённое альманаху «Паруслов»
 В клубе «Арт’Эриа» прозвучало «Доброе слово» // Новая газета, 25 октября 2007

Музыкальные фестивали по алфавиту
Рок-барды
Содружество «Даждь»